Русиновичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Русиновичи — агрогородок в Ляховичском районе Брестской области.
 Русиновичи — деревня в Минском районе Минской области.

См. также